

Połączenia mechaniczne 
 połączenie nitowe
 połączenie cierne
 połączenie sworzniowe
 połączenie wpustowe
 połączenie kołkowe
 połączenie wciskowe
 połączenie sprężyste
 połączenie spoczynkowe
 połączenie ruchowe
 połączenie spawane
 połączenie zgrzewane
 połączenie lutowane
 połączenie klejone
 połączenie klinowe

Połączenia elektryczne 
 połączenie szeregowe
 połączenie równoległe
 połączenie sieci telekomunikacyjnych
 połączenie szeregowo-równoległe

Inne 
 połączenie kolejowe
 Połączenie –  amerykański thriller z 2013 roku
 połączenie – termin z gry go